Выборы в Испании делятся на всеобщие (национальные), региональные, местные (муниципальные) и выборы в Европейский парламент. Всеобщие и региональные выборы объявляются после того как истёк мандат национального или регионального законодательного органа, как правило, через четыре года после последних выборов, хотя могут быть объявлены и досрочные выборы. Выборы в местные советы (муниципальные, островные или провинциальные) и в Европейский парламент проводятся по фиксированным датам. В большинстве случаев выборы проходят по партийным спискам, исключение составляет верхняя палата испанского парламента, большая часть членов которого избирается по многомандатным округам, меньшая часть назначается региональными законодательными органами.

В выборах в Испании участвуют многочисленные политические партии, национальные и региональные, как самостоятельно, так и объединяясь в коалиции.

Всеобщие выборы 

Всеобщими выборами называются выборы в общенациональный законодательный орган, который в Испании называется Генеральные кортесы () и состоит из двух палат, Конгресса депутатов () и Сената (). Обе палаты формируются одновременно на основе свободного, равного, прямого и всеобщего избирательного права тайным голосованием. Однако, депутаты нижней палаты избираются по системе пропорционального представительства, а выборы сенаторов проводятся по мажоритарной системе. Активное и пассивное избирательное право принадлежит всем испанцам, которые достигли 18 лет и обладают политическими правами в полном объёме. Избирательные права имеют также испанцы, которые проживают за пределами Испании. Срок полномочий обеих палат парламента составляет четыре года

Конгресс депутатов 
Нижняя палата испанского парламента не имеет постоянного количественного состава. В соответствии с Конституцией Испании в Конгресс депутатов может быть избрано от 300 до 400 депутатов, избираемых от каждого провинции по партийным спискам с использованием трёхпроцентного заградительного барьера. Мандаты распределяются по методу д’Ондта. Система выборов депутатов нижней палаты и распределения мандатов не менялась с момента возвращения демократии, хотя Конституция Испании позволяет ограниченную гибкость в данном вопросе.

Как правило, в последние годы в состав Конгресса депутатов избирается 350 человек. Органический закон о всеобщей избирательной системе от 16 июня 1985 года (последние изменения внесены в 1995 году) и Конституция Испании распределяют общее количество депутатов так, чтобы обеспечить минимум одного представителя от каждого избирательного округа и распределить другие места пропорционально численности населения. Всего в стране 52 избирательных округа, 50 из них представляют провинции, оставшиеся 2 округа это автономные города Сеута и Мелилья на северном побережье Африки. На практике, эта система выгодна меньшим по населению провинциям, увеличивая их представительство в Конгрессе, одновременно снижая представительство самых густонаселённых, таких как Мадрид и Барселона. Кроме того, большинство избирательных округов относительно невелики, что эффективно увеличивает 3 % порог для получения мест в избирательном округе, уменьшая пропорциональность, и благоприятствуя крупнейшим партиям за счёт остальных. Выборы могут проводиться не ранее тридцати и не позднее шестидесяти дней с момента окончания полномочий парламента.

Сенат 
Система избрания Сената не менялась с 1977 года. В настоящее время Сенат состоит из 264 сенаторов, 208 из них избираются прямым голосованием населением провинций и 56 непрямым голосованием парламентами автономных сообществ.

Выборы сенаторов от провинций проходят по мажоритарной системе в многомандатных округах. По 4 сенатора избирают каждая из материковых провинций, по 2 сенатора — города Сеута и Мелилья. Каждая из островных провинций, которая имеет Кабильдо или островной совет, образует избирательный округ для выборов сенаторов. Квота представительства в Сенате островных территорий установлена в пункте 3-м статьи 69-й Конституции. Крупнейшие острова (Гран-Канария, Мальорка, Тенерифе) выбирают по 3 сенатора, все остальные острова или группы островов (Ивиса, Форментера, Менорка, Фуэртевентура, Гомера, Иерро, Лансароте и Пальма) избирают по одному сенатору. Партии выдвигают не более трёх кандидатур; каждый избиратель имеет три голоса (меньше в тех округах где сенаторов меньше).

Автономные сообщества имеют в Сенате как минимум одно место и ещё одно от каждого миллиона граждан, проживающих на их территории. Сообщества самостоятельно определяют, как выбирать своих представителей в Сенат, но, как правило, сенаторы от сообществ избираются законодательным собранием.

Результаты выборов в Конгресс с 1977

Итоги народного голосования 

Примечания:
 «Единство Страны Басков» является преемником блока «Народное единство» (1979—1996) и коалиции «Амайур» (2011—2015)
 Галисийский националистический блок является преемником Галисийского народного национального блока (1977—1982)
 Канарская коалиция является преемником Групп за независимость Канар (1985—1993)
 В выборах 1977 года будущие члены коалиции «Конвергенция и Союз» — Демократическая конвергенция Каталонии (2,8 % и 11 мест) и Демократический союз Каталонии (0,9 % и 2 места) — участвовали отдельно друг от друга
 В выборах 2015 года партия Демократическая конвергенция Каталонии участвовала в составе коалиции «Демократия и свобода» (7 мест), партия Демократический союз Каталонии (0 мест) участвовала самостоятельно
 В выборах 2016 года коалиция «Объединённые левые» участвовала единым списком с партией «Подемос».

Распределение мест

Выборы в парламенты автономных сообществ 
Выборы в однопалатные парламентов автономных сообществ Испании проводятся каждые четыре года. Парламенты тринадцати из семнадцати автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Ла-Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра и Валенсия) выбирают в один и тот же день, в четвёртое воскресенье мая в год предшествующий високосному году. Последние на данный момент выборы в парламенты вышеназванных сообществ состоялись 24 мая 2015 года.

Остальные четыре автономных сообщества сами выбирают дату выборов в свои парламенты. В Стране Басков и Галисии последние на данный момент выборы состоялись 25 сентября 2016 года, в Андалусии — 22 марта 2015 года, в Каталонии — 27 сентября 2015 года.

Местные выборы 
Выборы в муниципалитеты проходят по всей стране в один день с региональными выборами 13 сообществ. Последний раз они состоялись 24 мая 2015 года.

Выборы в Европейский парламент 
Испания вступила в Евросоюз (тогда ещё Европейское экономическое сообщество) 1 января 1986 года. Впервые страна приняла участие в выборах в Европейский парламент в 1987 году.

Результаты

Референдумы 
После Второй мировой войны в Испании общенациональные референдумы проходили 6 раз.

В 1947 году состоялся референдум по закону о престолонаследии,, согласно которому в Испании возрождалась монархия. Закон также назначал Франсиско Франко пожизненным регентом Королевства Испания и позволял ему выбрать нового короля. По официальным данным закон о наследовании был одобрен 95,1 % избирателей.

В 1966 году прошёл референдум о новой конституции Испании (Органическом законе). Новая конституция предусматривала некоторое ограничение власти Франсиско Франко. Она также подтвердила свободу вероисповедания для испанских евреев и протестантов. По официальным данным новая конституция была одобрена 98,1 % избирателей и действовала до принятия ныне действующей Конституция Испании 1978 года.

В 1976 году был проведён референдум об утверждении Закона о политической реформе, ранее принятом Генеральными кортесами. Согласно закону франкистский режим окончательно ликвидировался и Испания становилась конституционной монархией с парламентской системой на основе представительной демократии. Также он предусматривал легализацию политических партий и проведение демократических выборов в Учредительные кортесы, который затем должны были подготовить проект новой Конституции. Проект закона о реформе был поддержан 97,4 % избирателей при явке 77,7 %.

В 1978 году прошёл референдум по новой конституции. Новый основной закон должен был превратить Испанию в конституционную парламентскую монархию и предусматривал сокращение королевских полномочий. За проголосовало 91,8 % избирателей при явке 67,1 %.

В 1986 году был проведён референдум о членстве Испании в НАТО. Сохранение членства в альянсе одобрили 56,9 % избирателей.

В 2005 году состоялся консультативный референдум по ратификации Конституции Европейского Союза. За утверждение предложенного проекта евроконституции проголосовало 81,8 % избирателей, хотя явка была только 41,8 %, самый низкий показатель с конца эпохи Франко.

Также в Испании семь раз проходили региональные референдумы, в том числе три в Андалусии (о начала процесса автономизации в 1980 году, об утверждении Статута автономии в 1981 году и о реформировании Статута автономии в 2007 году), два в Каталонии (об утверждении Статута автономии в 1979 году и о принятии нового Статута автономии в 2006 году), по одному в Стране Басков (об утверждении Статута автономии в 1979 году) и Галисии (об утверждении Статута автономии в 1980 году).

Результаты референдумов

Избирательные процедуры 
Закон, регулирующий проведение выборов, был принят в 1985 году. Согласно этому закону, выборы находятся под контролем Избирательного совета (), постоянного органа, состоящего из восьми судей Верховного суда и пяти политологов и социологов, назначаемых Конгрессом депутатов. Избирательный совет поддерживается в своей работе МВД. В день выборов избирательные участки находятся в ведении избирательных советов, состоящих из граждан, выбранных путём жеребьёвки.

Формат бюллетеня разработан испанским государством, тем не менее, закон позволяет политическим партиям производить свои собственные бюллетени и распространять их среди избирателей либо по почте либо с помощью других средств, при условии, что они соответствуют официальной модели. При этом правительство покрывает стоимость всех напечатанных бюллетеней. Они должны быть отмечены избирателями либо в избирательном участке либо вне помещения для голосования и помещены в запечатанный конверт, которые затем помещают в ящики для голосования на избирательном участке. После закрытия избирательных участков, бюллетени подсчитывают в каждом отдельном избирательном участке в присутствии представителей политических партий и кандидатов. Избирательные бюллетени тут же уничтожаются, за исключением тех, которые посчитали недействительными, а также тех которые представителя кандидатов потребовали сохранить для дальнейшего изучения. Подобный порядок эксперты ОБСЕ посчитали неправильным, из-за невозможности полного пересчёта бюллетеней.

См. также 
 Список политических партий Испании
 Выборы в Европейском союзе

Примечания

Внешние ссылки 

 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
 General Directorate of Domestic Politics, archived results back to 1976 
 Центральный Избирательный Совет
 Parties and Elections in Europe: Spain
 Adam Carr’s Election Archive: Spain
 NSD European Election Database: Spain Elections 1990−2015 

Политика Испании